Собашек Алексей (, 1895 год, Пшигодзице, Польша — 1 августа 1942 год, Дахау, Германия) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
Учился в семинариях в Познани, Гнезно. Был рукоположен в священника в 1919 году. 

После начала войны, поддавшись массовой панике, покинул приход. Он вернулся через две недели и в церкви во время мессы попросил у прихожан прощения за этот недостойный поступок.

Был арестован 6 октября 1941 года и направлен в концентрационный лагерь Дахау, где умер 1942 года.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны. День его памяти как и других польских мучеников отмечается 12 июня.

Его портрет выставлен в галерее преподавателей и выпускников в средней школе Kompałły.

Литература 
 Aleksandra Witkowska: Mocarze ducha: polscy święci i błogosławieni 999—2007. Tarnów: Biblos, 2008. ISBN 978-83-7332-554-8.

Ссылки 
 Nota biograficzna 
 Индекс святых

Католические блаженные
Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Польши
Умершие в концлагере Дахау